Lista kapitanów ukraińskiego klubu piłkarskiego Dynamo Kijów.

Lista zawiera chronologiczny wykaz graczy, którzy pełnili funkcję kapitana Dynama Kijów.

Lista kapitanów Dynama Kijów 
Listę można sortować według kolumn.

Bibliografia 
 Serwis statystyczny Dynama Kijów

Dynamo Kijów
Strony przeglądowe – sport